

Personnalités 

 André de Frédol, évêque du  siècle ;
 Bérenger Frédol l'Ancien (v. 1250 - 1323), cardinal français ;
 Bérenger Frédol le Jeune (mort en 1323), cardinal français ;
 Baron Félix Frézouls, entrepreneur français ;
 Baron Jacques Frézouls (mort en 1990), résistant français.

Voir aussi 
 Frédol d'Anduze, évêque du Puy au  siècle.